Cody Peak ist der Name folgender Berge:

 Cody Peak (Park County, Wyoming)
 Cody Peak (Teton County, Wyoming)